Мэри Поппинс возвращается может означать:
 «Мэри Поппинс возвращается» — вторая книга Памелы Трэверс о Мэри Поппинс.
 «Мэри Поппинс возвращается» — музыкальный фильм.